La musique minimaliste  est un courant de la musique contemporaine, né dans les années 1960 aux États-Unis.

 Musique électronique minimale (ou Techno minimale) est un courant de la musique électronique populaire.